Chilevisión, canal de televisió de Xile
 chv també és el codi ISO 639-3 del txuvaix, llengua parlada a la república de Txuvàixia (Rússia)